Ларрага ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья.  Занимает площадь 77 км². Население — 2 137 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры